YZA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ashcroft (Columbia Britannica) (Canada)